Jean-Philibert Dessaignes (1762-1832), philosophe et physicien français (père des 2 suivants). 
 François-Philibert Dessaignes (1805-1897), homme politique, agronome et philanthrope français, en l'honneur de qui un lycée de Blois porte le nom.
 Victor Dessaignes (1800-1885), un chimiste français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme